Kava je lahko:

 kava, napitek iz prevretih zmletih zrn kavovca
 Káva, vas na Madžarskem
 kava kava, kulturna rastlina iz Oceanije
 Kava, Sudan - arheološko najdišče v Sudanu